Kurfürstliches Schloss steht für

 Kurfürstliches Schloss (Amberg)
 Schloss Johannisburg in Aschaffenburg
 Kurfürstliches Schloss (Bonn)
 Heidelberger Schloss
 Kurfürstliches Schloss (Koblenz)
 Kurfürstliches Schloss (Mainz)
 Kurfürstliches Schloss (Mannheim)
 Schloss Schwetzingen
 Kurfürstliches Palais in Trier